Birdypode se referir a:
Birdy (romance), de William Wharton
Birdy (filme), filme (1984) com Matthew Modine e Nicolas Cage
Birdy (cantora), cantora britânica
Birdy (álbum), álbum epônimo da cantora britânica

Desambiguação

fr:Vocabulaire du golf#B